A Temporada de SBK de 2017 será a 30º deste mundial promovido pela FIM.

Calendário e resultados das corridas

Pilotos e equipes

Classificação do campeonato

Classificação de pilotos

| valign="top" |

|}

Classificação de construtores

Exibição no Brasil

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1
 Moto2
 Moto3
 MotoE
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 350cc
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 50cc/80cc
 Fórmula 750
 SuperBike Brasil
 AMA Superbike

Ligações externas 
 Sítio oficial

2017
2017 no desporto
Superbike
Superbike